KLT steht als Abkürzung für:

 Kanade-Lucas-Tomasi Feature Tracker, Methode zur Berechnung des optischen Flusses, siehe Lucas-Kanade-Methode
 Karhunen-Loève-Transformation, ein statistisches Verfahren in der Bildbearbeitungstechnik, siehe Hauptkomponentenanalyse
 Kleinladungsträger in der Industrie und Logistik
 KLT-Reaktor, ein Schiffsreaktor
 König-Ludwig-Trasse, ist eine ehemalige Eisenbahntrasse im Ruhrgebiet
 Königssee-Lammertal-Trauntalstörung (KLT-Störung), ein Blattverschiebungssystem in den Kalkalpen
 Konzentrations-Leistungs-Test, ein psychologischer Test

Abkürzung